В Соединённых Штатах Америки насчитывается три округа с названием Пони ():

 округ '''Пони''' — в штате Канзас
 округ '''Пони''' — в штате Небраска
 округ '''Пони''' — в штате Оклахома

 См. также 
 Пауни (значения)